Trachée peut désigner : 
 Trachée chez les vertébrés
 Trachée chez les arthropodes

Voir aussi 
 Trachéide